Степа́н Игна́тьевич Ковале́нко (1855 — после 1917) — член III Государственной Думы от Киевской губернии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Православный, крестьянин местечка Лысянки Лысянской волости Звенигородского уезда.

Окончил церковно-приходскую школу.

Взводным командиром участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, был награждён знаком отличия Военного ордена 4-й степени. Дослужился до звания старшего унтер-офицера.

Владел 6 десятинами собственной земли, занимался хлебопашеством. Был кандидатом в волостные старшины, состоял распорядителем сельского банка в Звенигородском уезде. Был женат.

Состоял выборщиком в I Думу. В 1907 году был избран в члены III Государственной думы от Киевской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии — во фракцию правых. Состоял членом комиссий: по судебным реформам, земельной, по местному самоуправлению, по городским делам.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы.  — : Изд. Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906-1917.  / Науч. ред. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — : РОССПЭН, 2008. — ISBN 978-5-8243-1031-3

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Старшие унтер-офицеры (Российская империя)
Члены Государственной думы Российской империи III созыва